Palio – gara tra i rioni di una città o tra entità territoriali vicine tra di loro, in genere disputata con cavalli o altri animali
 Palio – film di Alessandro Blasetti del 1932 
 Palio – genere di molluschi della famiglia dei Polyceridae
 Fiat Palio – autovettura prodotta dalla casa torinese Fiat